Микаеля́н, также Микаэля́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Микаэлян, Андрей Леонович (1925—2010) — советский и российский учёный в области радиооптики.
 Микаелян, Арман (род. 1996) — армянский шахматист.
 Микаелян, Арсен Сейранович — советник премьер-министра НКР.
 Микаелян, Артур Геворкович (род. 1970) — армянский и греческий боксёр.
 Микаелян, Вардкес Алексанович — академик АН Армении
 Микаелян, Гедеон Айрапетович (1907—1985) — советский военный деятель, Герой Советского Союза.
 Микаелян, Гехазник Арменакович (1951—1990) — Национальный герой Армении.
 Микаелян, Грачья Гагикович (род. 1975) — армянский футболист.
 Микаелян, Карапет Самвелович (род. 1969) — советский, армянский и российский футболист.
 Микаэлян, Карен Саркисович (1883—1942) — армянский советский писатель.
 Микаелян, Людвиг Арсенович — армянский советский драматург.
 Микаэлян, Маргарита Исааковна (1927—2004) — советский и российский театральный и кинорежиссёр, сценарист.
 Микаэлян, Мари-Гаянэ (род. 1984) — швейцарская теннисистка.
 Микаелян, Меружан Вараздатович (род. 1957) — армянский государственный деятель, министр энергетики Армении (1998—1999).
 Микаелян, Михаил Иванович (1879—1941) — армянский скульптор реалистического направления.
 Микаелян, Мушег Авакович (1948—2004) — армянский журналист, политический и государственный деятель.
 Микаелян, Наринэ Гамлетовна — жепутат мажилиса Казахстана.
 
 Микаелян, Сасун Мехакович (род. 1957) — армянский политический и государственный деятель, мэр города Раздан (1996—1999).
 Микаелян, Сурен Агасиевич (1912—1995) — советский государственный деятель, министр просвещения Армянской ССР (1949—1954).
 Микаелян, Христофор (1859—1905) — армянский общественно-политический деятель, один из основателей партии «Дашнакцутюн».
 Микаелян, Эдвард Балабекович (род. 1950) — советский гимнаст.

См. также
 Тер-Микаелян, Михаил Леонович (1923—2004) — армянский физик-теоретик.